Calosso – comune italiano

Persone 
 Giovanni Melchiorre Calosso – presbitero italiano
 Luciano Calosso – architetto, scenografo e costumista italiano
 Umberto Calosso – giornalista, politico e docente italiano

Altro 
 Calosso – vino